Vallery peut désigner :

Patronyme 

 Famille Vallery-Radot.

Toponyme 

 Vallery est une commune française située dans le département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté.